Microstella är ett släkte av svampar. Microstella ingår i divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Microstella